
Termin -{GAA}- ima više značenja.

 Genetički kod za glutaminsku kiselinu
 Kisela alfa-glukozidaza, enzim kodiran GAA genom